

Città del Vaticano 
 Chiesa di Sant'Anna dei Palafrenieri

Francia 
 Chiesa di Sant'Anna della Butte-aux-Cailles a Parigi
 Chiesa di Sant'Anna a Saint-Benoît, Riunione
 Chiesa di Sant'Anna ad Arles

Germania 
 Chiesa di Sant'Anna a Bamberga
 Chiesa di Sant'Anna nel Lehel (Pfarrkirche Sankt Anna) a Monaco di Baviera
 Chiesa conventuale di Sant'Anna nel Lehel (Klosterkirche Sankt Anna) a Monaco di Baviera
 Chiesa collegiata di Sant'Anna (Damenstiftkirche Sankt Anna) a Monaco di Baviera
 Santuario di Sant'Anna (Wallfahrtskirche Sankt Anna) a Monaco di Baviera

Israele 
 Chiesa di Sant'Anna a Gerusalemme

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Sant'Anna a Bomba 
 Chiesa di Sant'Anna a Chieti
 Chiesa di Sant'Anna dei Pompetti a Teramo

Basilicata 
 Chiesa di Sant'Anna a Lavello

Calabria 
 Chiesa di Sant'Anna a Catanzaro
 Chiesa di Sant'Anna a Polistena
 Chiesa di Sant'Anna a Reggio Calabria

Campania 
 Chiesa di Sant'Anna a Boscotrecase
 Chiesa di Sant'Anna a Capri
 Chiesa di Sant'Anna a Cerreto Sannita
 Chiesa di Sant'Anna a Giugliano in Campania
 Chiesa di Sant'Anna a Lettere
 Chiesa di Sant'Anna a Capuana a Napoli 
 Chiesa di Sant'Anna al Trivio a Napoli
 Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi a Napoli
 Chiesa di Sant'Anna di Palazzo a Napoli 
 Chiesa di Sant'Anna alle Paludi a Napoli
 Chiesa di Sant'Anna a Fiano a Nocera Inferiore
 Chiesa di Sant'Anna a Sant'Antimo
 Chiesa di Sant'Anna a Sorrento

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Anna a Reno Centese, frazione di Cento

Lazio 
 Chiesa di Sant'Anna nella zona di Tor Tre Teste a Roma
 Chiesa di Sant'Anna a Pontinia

Liguria 
 Chiesa di Sant'Anna a Cadibona, nel comune di Quiliano
 Chiesa di Sant'Anna nel quartiere Castelletto a Genova 
 Chiesa di Sant'Anna a Nenno, frazione di Valbrevenna
 Chiesa di Sant'Anna a Rapallo
 Chiesa di Sant'Anna a Sesta Godano
 Chiesa di Sant'Anna a Varese Ligure

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Anna ad Albino 
 Chiesa di Sant'Anna a Bergamo
 Chiesa di Sant'Anna a Clusone
 Chiesa di Sant'Anna a Milano
 Chiesa di Sant'Anna a San Damiano, frazione di Brugherio
 Chiesa di Sant'Anna a Selva, frazione di Zandobbio
 Chiesetta di Sant'Anna a Villapia, frazione di Parabiago

Marche 
 Chiesa di Sant'Anna dei Greci ad Ancona 
 Chiesa di Sant'Anna a Monteprandone

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Anna a Traffiume, nel comune di Cannobio

Puglia 
 Chiesa di Sant'Anna ad Altamura
 Chiesa di Sant'Anna a Bari 
 Chiesa di Sant'Anna a Carpino
 Chiesa di Sant'Anna a Foggia
 Chiesa di Sant'Anna a Lecce
 Chiesa di Sant'Anna a Taranto
 Chiesa di Sant'Anna a Trani

Sardegna 
 Chiesa di Sant'Anna ad Alghero
 Chiesa di Sant'Anna a Berruiles, frazione di Budoni
 Chiesa di Sant'Anna a Calangianus
 Chiesa di Sant'Anna a Sorso
 Chiesa di Sant'Anna a Tinnura
 Collegiata di Sant'Anna a Cagliari

Sicilia 
 Chiesa di Sant'Anna a Alcamo
 Chiesa di Sant'Anna a Geraci Siculo
 Chiesa di Sant'Anna a Lipari
 Chiesa di Sant'Anna a Malfa
 Chiesa Sant'Anna a Marsala
 Chiesa di Sant'Anna a Villarosa

Toscana 
 Chiesa e convento di Sant'Anna a Pisa
 Chiesa di Sant'Anna a Sorano
 Chiesa di Sant'Anna a Ponte a Signa, frazione di Lastra a Signa
 Ex chiesa di Santa Maria in Torre a Pistoia 
 Oratorio di Sant'Anna a Prato

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Anna ad Acereto, frazione di Campo Tures
 Chiesa di Sant'Anna ad Arco
 Chiesa di Sant'Anna a Borgo Valsugana
 Chiesa di Sant'Anna a Campo Tures
 Chiesa di Sant'Anna a Certosa, frazione di Senales
 Chiesa di Sant'Anna a Reviano, frazione di Isera 
 Chiesa di Sant'Anna a Moena
 Chiesa di Sant'Anna a Ortisei
 Chiesa di Sant'Anna a Pergine Valsugana
 Chiesa di Sant'Anna a Saccone, frazione di Brentonico 
 Chiesa di Sant'Anna a Sopramonte, frazione di Trento
 Chiesa di Sant'Anna a Sant'Anna, frazione di Vallarsa
 Chiesa di Sant'Anna a Trento
 Chiesa di Sant'Anna a Tret, frazione di Borgo d'Anaunia
 Chiesa di Sant'Anna a Ziano di Fiemme

Umbria 
 Chiesa di Sant'Anna a Deruta

Veneto 
 Chiesa di Sant'Anna a Lendinara
 Chiesa di Sant'Anna a Padova
 Chiesa di Sant'Anna a Sant'Anna d'Alfaedo
 Chiesa di Sant'Anna a Venezia

Lituania 
 Chiesa di Sant'Anna a Vilnius

Polonia 
 Chiesa di Sant'Anna a Cracovia
 Chiesa di Sant'Anna a Varsavia

Stati Uniti 
 Chiesa di Sant'Anna a San Francisco

Svizzera 
 Chiesa di Sant'Anna a Rasa, nel comune di Centovalli
 Chiesa di Sant'Anna a Cavagnago, frazione di Faido

Ungheria 
 Chiesa di Sant'Anna a Budapest

Venezuela 
 Cattedrale metropolitana di Sant'Anna

Pagine correlate 
 Monastero di Sant'Anna
 Santuario di Sant'Anna